Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Mężczyzn 2018 – dziesiąte mistrzostwa Afryki w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Africa mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się w tunezyjskim mieście Jemmal w dniach 13–14 października 2018 roku.

Do zawodów przystąpiło dwanaście reprezentacji, które rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy. W drugim dniu czołowe dwójki z każdej z nich awansowały do ćwierćfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Bowl. Faworyzowane zespoły Kenii i Ugandy zajęły odpowiednio drugą i trzecią lokatę, zwyciężyła zaś nieoczekiwanie reprezentacja Zimbabwe uzyskując jednocześnie zaproszenie do Dubai Sevens 2018 i South Africa Sevens 2018 rozegranych w ramach sezonu 2018/2019 World Rugby Sevens Series, zaś wraz z Ugandą także prawo udziału w turnieju kwalifikacyjnym do kolejnego sezonu światowego cyklu.

Zawody były transmitowane w Internecie na oficjalnym kanale YouTube Kwesé Sports.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Africa 

2018
2018 w rugby union
2018 w Tunezji
Rugby union w Tunezji